Кро́сбі () — топонім або англійське та шотландське топонімічне прізвище.

Географія

Кросбі (округ, Техас) — округ у штаті Техас.
 Кросбі — місто, штат Міннесота
 Кросбі — місто, штат Міссісіпі
 Кросбі — місто, штат Північна Дакота
 Кросбі — переписна місцевість, штат Техас

Персоналії 
 Кросбі (прізвище)

Інше 
 2825 Кросбі — астероїд головного поясу.

Примітки